A karacsáj-balkár ábécé a karacsáj és balkár nyelv írására használatos.

1936-ig nem volt írásbelisége a nyelvnek, akkor alakították ki a cirill írás egy változatát, melyet több kisebb módosítással napjainkban is használnak. Egyre nagyobb igény van a latin betűs írásra való áttérésre, ezzel is közeledvén a többi latin írású török nyelvhez.

Az ábécé és átírásai

Megjegyzések

Latin ábécé
Jelenleg hivatalosan nem, de nem hivatalosan egyre terjed a latin írás használata a karacsáj-balkár nyelv írására. Ennek betűrendje a következő:

A, Ä, B, C, Ç, D, E, F, G, Ğ, H, I, İ, J, K, L, M, N, Ñ, O, Ö, P, Q, R, S, Ş, T, U, Ü, V, W, X, Y, Z, ’

További információk
 Transliteraion of Non-Roman Scripts
 Omniglot.com
 Salpagarov.Narod.ru – Példa egy vegyes írásmódú honlapra

Cirill eredetű ábécék
Oroszországi ábécék